Змагання з шорт-треку серед чоловіків на дистанції 1000 м відбулися 20 лютого 2010 року.

Призери

Змагання

Відбірні змагання

1/4 фіналу

Півфінал

Фінал

Фінал B

Фінал A

Посилання 

 Шорт-трек на офіційному сайті ігор  

Шорт-трек на зимових Олімпійських іграх 2010